

Geografia 
Nixon (Nevada)
Nixon (Pensilvânia)
Nixon (Texas)

Outros
Nixon (filme), com Anthony Hopkins
Nixon (futebolista)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos